Csehország
 Podlesí, község a Příbrami járásban
 Podlesí, község az Ústí nad Orlicí-i járásban
 Podlesí, Dolní Žandov településrésze a Chebi járásban